A spanyol nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság második futama. A versenyt Jerezben rendezték május 2-án. Mindhárom géposztályban spanyol győzelem született, a MotoGP-ben Jorge Lorenzo, a Moto2-ben Toni Elías, míg a nyolcadliteresknél Pol Espargaró végzett az élen.

A Moto2 versenye az eredeti 26 helyett végül csak 17 körös lett.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források

S
MotoGP
Andalúzia